Ка́птеревские чте́ния — ежегодная научная конференция, посвящённая памяти профессора Московской духовной академии и члена-корреспондента Российской Академии наук, одного из основоположников изучения архивных документов по истории отношений России и Христианского Востока Николая Фёдоровича Каптерева.

Конференция проводится Центром истории Византии и восточно-христианской культуры Института всеобщей истории Российской Академия наук с 2003 г. Каптеревские чтения традиционно собирают специалистов по истории отношений России и Христианского Востока. Материалы конференции публикуются и размещаются на сайте Каптеревских чтений в полнотекстовом формате.

Организационный комитет 

Председатель: Михаил Вадимович Бибиков, доктор исторических наук, профессор, заведующий Центром истории Византии и восточнохристианской культуры ИВИ РАН.

Члены Организационного комитета:

Вера Георгиевна Ченцова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН; Надежда Петровна Чеснокова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН.

Труды конференции 
 Исторические традиции русско-сирийских культурных и духовных связей: миссия антиохийского патриарха Макария и дневники архидиакона Павла Алеппского: к 350-летию посещения патриархом Макарием Антиохийским и архидиаконом Павлом Алеппским Москвы: международная научная конференция: материалы / Четвертые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева, 9-10 ноября 2006 г. М., 2006. 
Пятые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева. Россия и православный Восток: новые исследования по материалам из архивов и музейных собраний. (Москва, 30-31 октября 2007 г.). Материалы. М., 2007. 
Каптеревские чтения 6. М., 2008.
Каптеревские чтения 7. М., 2009. 
Каптеревские чтения 8. М., 2010.
Каптеревские чтения 9. М., 2011.

Литература 

Ченцова В. Г. Седьмые Каптеревские чтения  //Вестник церковной истории. 2010. № 1-2 (17-18) C. 356-358.

Ссылки 

 Каптеревские чтения / Видеопортал Православного телеканала «Союз»
 Сайт Каптеревских чтений (общая информация, полнотекстовые версии вышедших сборников, библиотека)

Научные конференции
Научные чтения
Историческая наука в России